Acid Angels From Asia 

Acid Angels From Asia, también llamadas AAA, es una sub-unidad que forma parte de tripleS. En esta Sub-unidad forman parte Jang Hyerin, Kim Yooyeon, Kim Nakyoung y Gong Yubin (S2, S5, S7, S8).

Salieron al mundo con su álbum "ACCESS" y la canción Generation.

En esta sub-unidad forman parte Jang Hyerin, Kim Yooyeon, Kim Nakyoung y Gong Yubin (S2, S5, S7 y S8).

Referencias